Fossa steht für:

 Fossa oder Frettkatze (Cryptoprocta ferox), eine madagassische Raubtierart
 die Gattung Fossa der madagassischen Raubtierart Fanaloka (Fossa fossana)
 FOSSA (Free and Open Source Software-Audit), Bug-Bounty-Programm der EU zur Verbesserung der Sicherheit von Open-Source-Software
 FOSSA Systems, sie ist der Betreiber der FOSSA-Satelliten

Fossa ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Fossa (Abruzzen), italienische Gemeinde in der Provinz L’Aquila
 Fossa (Irland), Ort im County Kerry, Irland
 Fossa (Vulkan), ein im Fumarolen-Stadium befindlicher, aktiver Vulkan auf der italienischen Insel Vulcano

Fossa ist der Familienname folgender Personen:
 Meister von Fossa, Maler im Italien des 14. Jahrhunderts

 Felix Fossa (1656–1725), deutscher katholischer Ordensgeistlicher und Buchautor
 François de Fossa (1775–1849), französischer Offizier und Komponist
 Johannes de Fossa (um 1540–1603), flämischer Komponist
 Julio Fossa Calderón (1874–1946), chilenischer Maler
 Nicole Fossa Huergo (* 1995), italienische Tennisspielerin

Fossa (deutsch „Graben“) bezeichnet verschiedene Gruben oder Rinnen:

Anatomie:
 Fossa cranii anterior, vordere Schädelgrube
 Fossa cranii media, mittlere Schädelgrube
 Fossa cranii posterior, hintere Schädelgrube
 Fossa inguinalis medialis 
 Fossa jugularis, die Drosselgrube, siehe Drosselrinne
 Fossa ovalis, verschlossene Verbindung zwischen den Herzvorhöfen, siehe Foramen ovale (Herz)
 Fossa poplitea, die Kniekehle
 Fossa pterygopalatina, die Flügelgaumengrube
 Fossa rhomboidea, die Rautengrube

Astrogeologie:
 Fossa (Astrogeologie), eine lange, schmale Senke auf einem Planeten oder Mond

Historische Kanäle oder Gruben:
 Fossa Carolina
 Fossa Corbulonis
 Fossa Drusiana
 Fossa Eugeniana

Fossá (isländisch für „Wasserfallfluss“) ist Namensbestandteil folgender Flüsse in Island:
 Fossá í Þjórsárdal, Nebenfluss der Þjórsá

Siehe auch:
 FOSA
 Fossa dei Leoni („Löwengrube“), ehemalige Ultrà-Gruppierung im Umfeld des AC Mailand
 Vossa